Avvocato del popolo nell'ordinamento albanese
 Avvocato del popolo nell'ordinamento romeno